Säsongen 2015–16 är Maccabi Tel Avivs 85 säsong i Ligat Haal. Man deltar i Ligat Haal, Israel State Cup, Toto Cup, Israeliska Supercupen och Champions League.

Spelartrupp 2015–16 
Senast uppdaterad den: 31 augusti 2015

Matcher 2015

Träningsmatcher

Champions League 2015/2016

Kvalomgångar

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Play-off

Gruppspel

Tabell

Resultat efter omgång

Matcher

Ligat Ha'al

Ligatabell

Sammanställning av resultat

Resultat efter omgång

Matcher

Toto Cup

Gruppspel

Tabell (Grupp C)

Sammanställning av resultat

Resultat efter omgång

Matcher

Maccabi Tel Aviv FC
2015 i Israel